Weberndorf heißen folgende geographische Objekte:

 Weberndorf (Gemeinde Wendling), Ortschaft der Gemeinde Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weberndorf (Gemeinde Hellmonsödt), Ortschaft der Gemeinde Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich